

Toponyme
 Puységur est une commune française du Gers ;

Patronyme 
 Auguste de Puységur (1808-1866), homme politique français.
 Edmond Puységur, écrivain français du .
 Famille de Chastenet de Puységur:
 Louis Pierre de Chastenet, comte de Puységur (1727-1807), militaire français;
 Monseigneur Jean Auguste de Chastenet de Puységur (1740-1815), évêque français;
 Jacques François de Chastenet de Puységur (1656-1743), maréchal de France, père de:
 François-Jacques de Chastenet, marquis de Puységur (1716-1782), lieutenant général, écrivain militaire, père de:
 Amand Marie Jacques de Chastenet, marquis de Puységur (1751-1825), officier d'artillerie français, théoricien du magnétisme animal;
 Antoine Hyacinthe de Chastenet, comte de Puységur (1752-1809), officier de marine français, frère du précédent;
 Jacques Maxime de Chastenet de Puységur (1755-1848), lieutenant général français, frère des deux précédents.